Circa es la palabra latina que significa alrededor.

Circa también puede referirse a:

C1RCA: compañía estadounidense de ropa y material skate, pronunciado circa;
Circa Records, filial del sello discográfico Virgin Records;
Federación de Círculos Sociales Católicos de Arequipa (CIRCA), una institución y movimiento religioso de acción social.
Distrito de Circa, Provincia de Abancay, departamento de Apurímac, Perú.

Enlaces externos